Појам  може да се односи на:
 Михаел Шумахер, немачки возач Формуле 1
 Ралф Шумахер, немачки возач Формуле 1
 Харалд Шумахер, немачки фудбалер